Ротен — фамилия. Известные носители:

 Ротен, Жером (род. 1978) — французский футболист, левый полузащитник.
 Ротен, Карин (род. 1976) — швейцарская горнолыжница.
 Ротен, Тони (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.

Топонимы 
 Виллер-Ротен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.